

Geografia 
 Un – città del Gujarat (India)
 Un – città dell'Uttar Pradesh (India)

Sigle 
 United Nations – Nazioni Unite

Codici 
 UN – codice vettore IATA di Transaero Airlines
 UN – codice ISO 3166-2:MD di Ungheni (Moldavia)
 UN – codice ISO 3166-2:SV di La Unión (El Salvador)

Musica 
 Un – album discografico dei Chumbawamba del 2004
 UN – album di Dan Black del 2009
 UN – gruppo musicale sudcoreano

Altro 
 UN – targa automobilistica di Unna (Germania)
 un – articolo indeterminativo

Altri progetti